

Sigle 
 Lega Universitaria Basket
 Libera Università di Bolzano

Codici 
 LUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lumid Pau (Guyana)